Мизерный — украинская фамилия.

Известные носители:
 Мизерный, Дмитрий Ильич (1936—1989) — советский футболист, судья.
 Мизерный, Мартин Васильевич (1910—1949) — украинский националист, сотрудник украинской вспомогательной полиции нацистской Германии и майор УПА.
 Мизерный, Нестер Данилович (1902—1969) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.